Palmar – miasto w Kolumbii
 Palmar – miasto w Kostaryce
 Palmar – miasto w Urugwaju